Christian Ramus er navnet på flere personer:
 Christian Ramus (biskop), biskop, o. 1687-1762
 Christian Ramus (numismatiker), numismatiker, 1765-1832
 Christian Ramus (matematiker), matematiker, 1806-56